Fondato da Paul Fort, il Théâtre d'Art è la prima espressione del teatro simbolista in Francia. È un teatro idealista che vuole riportare il testo al centro della rappresentazione teatrale. Le sue caratteristiche essenziali sono: un decoro semplice che serve da pretesto al sogno e la ricerca di una dizione artificiale e musicale in cui il silenzio sottolinei il potere evocativo della parola. All'inizio Fort e la sua compagnia cercano di mettere in scena testi poetici: da Shelley a Mallarmé, da Verlaine a Laforgue.
Poi saranno rappresentati soprattutto i drammi di Maurice Maeterlinck:
 La Princesse Madeleine
 L'Intruse
 Les Aveugles
 Pelléas et Mélisande
Proprio il successo ottenuto dalla messa in scena di quest'ultima opera spingerà Lugné-Poe, attore della compagnia che era stato regista presso Paul Fort, a fondare il Théâtre de l'Œuvre.

Bibliografia 
M. Décaudin, D. Leuwers, Histoire de la littérature française - De Zola à Apollinaire, GF Flammarion, 1996

Generi teatrali